António Ferreira (1528–1569), escritor português
 António Ferreira (governador de Cabo Verde) (f. 1544–1547), político português
 António Ferreira (escultor) (f. 1701–1750), português
 Antônio Rodrigues Ferreira (c.1800–1859), político brasileiro
 Antônio Ferreira, o Toninho Guerreiro (1942–1990), futebolista brasileiro
 António Ferreira (cineasta) (1970–), português
 António Ferreira (pianista) (1970–), português
 Antonio Ferreira de Oliveira Junior (1984–), futebolista

Desambiguações de antropônimos